13-та армія→14-та армія→15-та армія
Чотирнадцята а́рмія (14-та армія, 14 А) — найменування армії в багатьох країнах.

Загальновійськова, польова

Росія (СРСР) 
 14-та армія (РСЧА) — армія червоних військ часів Громадянської війни (3 жовтня 1918 — 29 травня 1921, з перервами)
 14-та армія (СРСР) — армія радянських військ часів Другої світової війни (квітень 1939 — грудень 1943)
 14-та гвардійська армія — гвардійська армія радянських військ, що існувала у післявоєнний час (1946 — 1992)
 14-та окрема армія ППО — армія ППО у складі Збройних сил СРСР, що існувала у післявоєнний час (1 квітня 1960 — 1 червня 1998)
 14-та армія ВПС і ППО — армія ВПС і ППО у складі Повітряних сил Росії, що існувала у післявоєнний час (1 червня 1998 — 2009; 1 серпня 2015 — по т.ч.)

Німеччина 
 14-та армія (Німецька імперія) — армія німецьких військ часів Першої світової війни (30 вересня 1915 — листопад 1918)
 14-та армія (Третій Рейх) — армія німецьких військ часів Другої світової війни (26 листопада 1944 — 21 квітня 1945)

Інші країни 
 14-та армія (Велика Британія) — армія британських військ часів Другої світової війни (1943 — 1945)
 14-та армія (Італія) — армія італійських військ часів Другої світової війни
 14-та армія (США) — фіктивна польова армія американських Збройних сил за часи Другої світової війни.
 14-та армія (Японія) — армія сухопутних військ Японії за часів Японсько-китайської та Другої світової війн (4 липня 1938 — 15 серпня 1945)

Повітряна 

 14-та повітряна армія (СРСР) — повітряна армія радянських військ часів Другої світової війни (серпень 1942 — грудень 1944)
 14-та повітряна армія (США) — повітряна армія американських ПС часів Другої світової війни та післявоєнного часу (28 грудня 1941 — по т.ч.)

Див. також 
 14-та дивізія
 14-й корпус
 10-та армія
 11-та армія
 16-та армія
 17-та армія